Les Nodosauridae (nodosauridés en français), constituent une famille éteinte de dinosaures ornithischiens appartenant à l'infra-ordre des ankylosauriens qui ont vécu du Jurassique supérieur jusqu’à la fin du Crétacé. Le genre principal de cette famille est Nodosaurus qui lui a donné son nom.

Apparition et chronologie 
Les nodosauridés sont apparus au Jurassique supérieur (genre Dracopelta) et au tout début du Crétacé inférieur (genre Hylaeosaurus). Les nodosauridés sont connus jusqu'à la fin du Crétacé.

Description 
Les nodosauridés étaient des dinosaures herbivores. Comme tous les herbivores d'alors, ils ont dû évoluer afin de pouvoir garantir leur défense face aux attaques des dinosaures carnivores. Ils possédaient ainsi une armure qui parcourait leur corps du cou jusqu'à la queue. Ce bouclier était constitué d'une multitude de bandes transversales. Des plaques étroites et rectangulaires couvraient les côtes, alternant avec les plaques larges venant combler les espaces. Des centaines de nœuds osseux cloutaient les plaques.

Le crâne des nodosauridés était petit, long et ne possédait que très peu de dents, ce qui caractérise cette famille. Ils possédaient également une forte musculature au niveau des épaules et du bassin, leur permettant de supporter le poids imposant de leur bouclier. Quant à leurs pattes, elles étaient, le plus souvent, robustes, terminées par de larges pieds pourvus de sabots, ce qui leur conférait une stabilité remarquable. À la différence des ankylosauridés, ils ne possédaient pas de massue au bout de la queue mais arboraient pour la plupart des épines sur la cuirasse (excepté Nodosaurus paradoxalement).

Liste des genres 
Selon  :

Classification 
L'analyse phylogénétique conduite en 2011 par Richard S. Thompson, Jolyon C. Parish, Susannah C. R. Maidment et Paul M. Barrett conduit au cladogramme suivant :

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Nodosauridae
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1890
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh